Esistono più comuni francesi con questo nome

Surville – Calvados
Surville – Eure
Surville – Manica